Barrington je lahko:
 Ben Barrington, general
 Barrington Pheloung, skladatelj
 Barrington Levy, glasbenik
 Ken Barrington, kriketaš